Oskaloosa ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oskaloosa (Illinois)
 Oskaloosa (Iowa)
 Oskaloosa (Kansas)
 Oskaloosa (Missouri)
  Oskaloosa (Nebraska)